Івета Бенешова і Анабель Медіна Гаррігес були чинними чемпіонками, але вирішила того разу не брати участі.
Андреа Главачкова і Рената Ворачова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ніна Братчикова і Сандра Клеменшиц з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, парний розряд
Marrakech Grand Prix